Lukavac kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Lukavac (samhälle), Brčko, 
 Općina Lukavac, kommun, Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar